Europejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2015 – 25. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 25 kwietnia na hiszpańskim torze Ciudad del Motor de Aragón, natomiast zakończą się 18 października w Hiszpanii, na Circuito de Jerez.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2015 został zatwierdzony 20 października 2013 roku. Ponownie składa się on z siedmiu eliminacji. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torach Circuit Paul Ricard i Moscow Raceway, a do kalendarza wrócą Silverstone Circuit i Bugatti Circuit.

Klasyfikacja generalna

Kierowcy 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2015 w sportach motorowych